Гордеевский — посёлок в Троицком районе Алтайского края. Административный центр Гордеевского сельсовета.

География 
Расположен в центральной части края.
Климат
континентальный. Средняя температура января −19 °C, июля +19,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков 450 мм.

История 
Посёлок возник в 1931 году после переноса центральной усадьбы сортсемсовхоз «Пролетарий» из села Петровка на станцию Гордеево.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от 1492 чел.

Инфраструктура 
Администрация поселения, почтамт, железнодорожный вокзал, школа. Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Транспорт 
Гордеевский доступен автомобильным и железнодорожным транспортом. Станция Гордеево.

Проходит автодорога межмуниципального значения «а/д Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-5104).

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)